Praktische Philosophie bezeichnet:

 systematische Disziplinen der Philosophie, siehe Philosophie#Praktische Philosophie
 Praktische Philosophie (Schulfach), ein Unterrichtsfach in Nordrhein-Westfalen, siehe Ethikunterricht in Deutschland
 Praktische Philosophie (Schriftenreihe), eine Schriftenreihe, siehe Verlag Karl Alber
 beratende Philosophie, siehe Philosophische Praxis
 eine marxistische Denkrichtung, siehe Praxisphilosophie